Gleißberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gleißberg (1864–1963), deutscher Oboist
 Bruno Gleißberg (1895–1960), deutscher Politiker (KPD)
 Gerhard Gleißberg (1905–1973), deutscher Politiker und Journalist
 Wolfgang Gleißberg (1903–1986), deutscher Astronom

weitere Namen:
 Heinrich der Fromme vom Gleißberg (* um 1040 vermutlich in Gleißberg an der Elster; † um 1120), der erste kaiserliche Vogt des Vogtlandes

Gleißberg ist ein geographischer Name für:
 ein adliges Geschlecht „von Gleißberg“ bzw. "von Glisberg"
 den Gleißberg oder Gleisberg bei Jena und die darauf liegende Burg Gleißberg, auch Kunitzburg genannt

Siehe auch:
 Gleisberg
 Gleißenberg
 Gleißenburg